Ансэба:

 Ансэба — провинция («зоба» — область) Эритреи, находится на западе страны.
 Ансэба — река в Эритрее.